Межзональный турнир 1973 (Ленинград) – один из двух межзональных турниров, состоявшихся в 1973 г. (второй проводился в бразильском городе Петрополис).

Турнир проходил с 2 по 28 июня. Три победителя получили право участвовать в соревнованиях претендентов 1974 г.

Турнирная таблица

Литература 
 Межзональный турнир. Ленинград’73 / [Ред.-сост. Ю. Бразильский]. Москва : Физкультура и спорт, 1974. 277, [2] с.
 

Межзональные турниры
1973 год в шахматах
Международные соревнования по шахматам в СССР
Июнь 1973 года
Спорт в России в 1973 году
Международные спортивные соревнования в Санкт-Петербурге
1973 год в Санкт-Петербурге